Волчецкий — фамилия; имеет женскую форму Волчецкая.
 Волчецкий, Александр Евгеньевич (род. 1985) — белорусский гребец-каноист, выступает за сборную Белоруссии с 2005 года.
 Волчецкий, Леонид Павлович (1913—1991) — белорусский театральный деятель, заслуженный деятель культуры Белоруссии.

Волчецкая 
 Волчецкая, Елена Владимировна (род. 1943) — советская гимнастка, олимпийская чемпионка 1964, заслуженный мастер спорта СССР, преподаватель.